Le nom Cornell peut désigner :

Patronyme 
Cornell est le nom de famille des personnes suivantes :
 Chris Cornell, (1964-2017), guitariste, chanteur et compositeur américain ;
  (1919-2004), chanteur américain ;
 Drucilla Cornell (1950-2022), universitaire américaine ;
 Eric Cornell (1961-), physicien américain et lauréat du prix Nobel en 2001 ;
 Ezra Cornell, (1806–1874), homme d'affaires américain, sénateur, fondateur de la Western Union ;
 John Cornell, (1941-2021), scénariste, réalisateur et producteur australien ;
 Joseph Cornell (1903-1972), sculpteur américain ;
 Joseph Bharat Cornell (1950-), éducateur américain à l'environnement ;
 Rick Cornell (1969-), catcheur (lutteur professionnel) américain ;

Toponyme 
Cornell est le nom de plusieurs villes des États-Unis :
 Cornell dans l'Illinois
 Cornell dans le Wisconsin
  dans le Michigan

Institutions scolaires 
 Cornell College, dans l'Iowa
 Université Cornell, un important centre de recherche universitaire américain situé à Ithaca dans l'État de New York.

Autres 
 Cornell, un personnage fictif de la série Castlevania.
 Système de notes de Cornell, un système de prise de notes.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme